

Događaji 
 21. travnja – po predaji, utemeljen "vječni grad" – Rim

Rođenja

Smrti